prasa – maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku na przedmiot
 prasa – mebel do przechowywania i prostowania tkanin
 prasa – środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu; ogół gazet i czasopism
 prasa – maszyna rolnicza
 „Prasa” – polska robotnicza spółdzielnia wydawnicza
 Prasa – brytyjsko-amerykański serial telewizyjny

Przypisy